Komplet steht für:
 Nachtgebet im Stundengebet der Christenheit, siehe Komplet
 Zusammenstellung mehrerer Damenkleidungsstücke aus dem gleichen Stoff (Mantel oder Jacke und Kleid), siehe Kostüm (Damenkleidung)